Prvaci Južnoafričkog prvenstva u šahu:

 1939. 14. Južno-afričko prvenstvo u šahu, W. Heidenfeld
 1937. 13. Južno-afričko prvenstvo u šahu, K. Dreyer, J. Wolpert
 1935. 12. Južno-afričko prvenstvo u šahu, J.C. Archer
 1928. 11. Južno-afričko prvenstvo u šahu, M. Blieden
 1926. 10. Južno-afričko prvenstvo u šahu, M. Blieden
 1924. 9. Južno-afričko prvenstvo u šahu, A. Chavkin
 1920. 8. Južno-afričko prvenstvo u šahu, A.J.A. Cameron, A. Chavkin
 1912. 7. Južno-afričko prvenstvo u šahu, B.E. Siegheim
 1912. B.E. Siegheim (porazio H. Meihuizen u izazovu)
 1911. B.E. Siegheim (porazio H. Duhan u izazovu)
 1911. 6. Južno-afričko prvenstvo u šahu, H. Duhan
 1910. M. Blieden (porazio B.E. Siegheim u izazovu)
 1906. 5. Južno-afričko prvenstvo u šahu, B.E. Siegheim
 1903. 4. Južno-afričko prvenstvo u šahu, F.J. Lee
 1899. 3. Južno-afričko prvenstvo u šahu, A. Michael
 1898. E. Roberts (porazio P.G. Van Breda u izazovu)
 1897. E. Roberts (porazio A.J.A. Cameron u izazovu)
 1897. 2. Južno-afričko prvenstvo u šahu, E. Roberts
 1892. 1. Južno-afričko prvenstvo u šahu, A.J. Rivett, E. Roberts

Šah u Južnoafričkoj Republici
Međunarodna šahovska natjecanja